Sven-Erstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sven-Erstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (6,72 ha)
Sven-Erstjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun,

Se även
Erstjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn